De Belgische Theosofische Vereniging kreeg haar officiële oprichtingscharter van de Internationale Theosofische Vereniging in 1911, toen voldaan was aan het vereiste quorum van zeven actieve Loges of takken.

In het tijdschrift "Le Lotus Bleu" wordt in september 1891 reeds gewag gemaakt van een nieuw theosofisch centrum in België. In juni 2011 werd de 100e verjaardag van de Belgische Theosofische Vereniging uitgebreid gevierd met afgevaardigden uit verschillende landen.

Lokale takken bestonden dus reeds voor 1911, onder meer:
 Dutch-Belgian Branch Amsterdam (1891-1934)
 Branche de Bruxelles Brussel (1897)
 Branche Centrale Brussel (1898)
 Loge Antwerpen (1899)
 Branche Le Lotus Blanc Brussel (1903)
 Branche Isis Brussel (1903)
 Branche Anglo-Belge Brussel (1905)
 Branche de Liège / Branche Annie Besant Luik (1909)
 Branche Persévérance Antwerpen (1910-1960)
 Branche Blavatsky Brussel (1910)

Een aantal van deze takken zijn nog steeds operatief. Momenteel zijn er afdelingen in Antwerpen, Brussel en Gent. Rond 1930 telde de Belgische Theosofische Vereniging iets meer dan 400 leden, hetzij ongeveer 1 % van het totale aantal leden in de wereld. Thans is het ledental beduidend lager. De nationale voorzitter draagt de statutaire titel van Secretaris-Generaal.

Voorzitters der Belgische Theosofische Vereniging 
Jean Delville - (1911-1913)
Gaston Polak - (1913-1938)
Serge Brisy - (1938-1954)
Théodore Chapellier - (1954-1960)
Antoon De Pauw - (1960-1966)
Berthe Nyssens  - (1966-1972)
Jean Barreiro - (1972-1974)
Berthe Nyssens - (1974-1978)
Charles Lallemand - (1978-1984)
Dr. Henriette Van der Hecht - (1984-2008)
Jan Jelle Keppler - (2008-2013)
Sabine Van Osta - (2013-...)

Verdwenen takken in België 
 Branche Alcyone Brussel
 Branche Ananda Charleroi
 Branche Annie Besant Luik
 Branche Olcott Antwerpen
 Branche Persévérance Antwerpen
 Tak Raja Yoga Antwerpen
 Branche Isis Brussel
 Branche Unité Brussel
 Branche Arundale Brussel
 Branche Lotus Blanc Brussel
 Branche Russe du Lotus Blanc Brussel
 Branche Lotus Bleu Brussel
 Lotustak Brugge
 Branche Anglo-Belge Brussel
 Branche Krishna Brussel
 Branche Dharma Brussel
 Youth Lodge Brussel
 Branche Science de la Vie Charleroi
 Branche Prométhée Charleroi
 Tak Leuven Leuven

Actieve takken in België 
 Branche Centrale Brussel
 Branche de Bruxelles Brussel
 Branche Blavatsky Brussel
 Branche Lumière Brussel
 Tak Vrede Gent
 Loge Antwerpen Antwerpen
 Loge Witte Lotus Antwerpen 
 Loge Open Paradigma, Antwerpen

Verschillende takken hebben een eigen maandblad:
 Brussel: Infor-Théosophia (gemeenschappelijk blad voor de verschillende takken van Brussel)
 Gent: Shanti
 Antwerpen: Het Witte Lotusblad, maandblad uitgegeven door de Loge Witte Lotus.
 Antwerpen: Nieuwsbrief, tweemaandelijks tijdschrift van Loge Open Paradigma

Externe link 
 Theosofische Vereniging in België

theosofie